Usman poate avea mai multe accepțiuni:

Geografia Rusiei
 Râul Usman
 Orașul Usman, din Regiunea Voronej, din Federația Rusă, așezat pe râul Usman.

Istorie
 Usman, calif între anii 644-656.